Rödsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Rödsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun, 
Stora Rödsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (3,55 ha)
Rödsjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (7,57 ha)
Lilla Rödsjön, Västergötland (eller Lilla Nätersätrasjön), sjö i Skara kommun, 
Stora Rödsjön, Västergötland (eller Stora Nätersätrasjön), sjö i Skara kommun, 
Lilla Rödsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun, 
Rödsjön (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Rödsjön (Vårdnäs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (5,92 ha)
Stora Rödsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (22,1 ha)
Rödsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Rödsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 693949-134514), sjö i Härjedalens kommun,  (23 ha)
Rödsjöarna (Tännäs socken, Härjedalen, 693979-134555), sjö i Härjedalens kommun,  (28,6 ha)
Västra Rödsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (2,65 km²)
Östra Rödsjön, sjö i Härjedalens kommun,  (1,5 km²)
Rödsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (39,5 ha)
Rödsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (23,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn